Miejscowości w USA:
 Turkey Creek – jednostka osadnicza w stanie Arizona, w hrabstwie Navajo
 Turkey Creek – wieś w stanie Luizjana, w parafii Evangeline
Gminy w USA:
 Turkey Creek (ang. Turkey Creek Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Stone
 Turkey Creek (ang. Turkey Creek Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Kosciusko
 Turkey Creek (ang. Turkey Creek Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Barber
 Turkey Creek (ang. Turkey Creek Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie McPherson
 Turkey Creek (ang. Turkey Creek Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Mitchell
 Turkey Creek (ang. Turkey Creek Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Franklin
 Turkey Creek (ang. Turkey Creek Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Harlan